OSCE steht für:
 Organisation for Security and Co-operation in Europe, siehe Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
 Objective structured clinical examination, ein Prüfungsformat im Medizinstudium
 Offensive Security Certified Expert, eine Zertifizierung im IT-Sicherheitsbereich

Abkürzung